Lening steht für:

 Johannes Lening (1491–1566), evangelischer Theologe und Reformator
 Léning (deutsch: Leningen), französische Gemeinde im Département Moselle

Siehe auch:
 Lehning